St. Nicolaus 1. hokejová liga 2018/19 byla 26. sezónou 1. hokejové ligy na Slovensku. Týmy na 1. — 8. místě po základní části postoupily do play-off. Kluby na 9. - 12. místě hrály play-out. Hlavním sponorem se stala společnost St. Nicolaus. Do 1. ligy postoupili z 2. hokejové ligy MHK Humenné a HK Martin.

Systém soutěže 
V sezoně 2018/19 se hrálo v jedné skupině. Liga měla 12 účastníků + mládežnický tým slovenské reprezentace do 20 let. Vítěz ligy postoupil do baráže o Tipsport ligu.

Základní část

Playoff

Pavouk

Čtvrtfinále 
 HK Dukla Ingema Michalovce - HK Spišská Nová Ves 3:0 (3:0, 5:1, 9:1)
 HK Martin - HC Bratislava  3:0 (5:1, 3:2, 4:3)
 MHK Dubnica nad Váhom - MHK Humenné 3:2 (3:2sn, 5:2, 2:5, 1:3, 5:2)
 HC Topoľčany - HK Skalica 3:0 (4:1, 3:1, 3:2sn)

Semifinále 
 HK Dukla Ingema Michalovce - HC Topoľčany 4:1 (5:2, 3:1, 1:2sn, 2:0, 4:1)
 HK Martin - MHK Dubnica nad Váhom 4:2 (2:1pp, 2:4, 1:3, 8:1, 7:0, 5:2)

Finále 
 HK Dukla Ingema Michalovce - HK Martin 4:3 (3:0, 1:2pp, 0:2, 3:2, 4:2, 1:2, 6:2)

Play-out

Baráž o Tipsport ligu 
 MsHK DOXXbet Žilina - HK Dukla Ingema Michalovce 3:4 (3:1, 4:1, 2:3pp, 0:3, 4:1, 0:2, 1:2)

Baráž o 1. ligu 
 HC Prešov - HK Levice 1:4 (2:8, 2:0, 0:4, 2:4, 0:9)

Externí odkazy 
 1. hokejová liga na stránke SZĽH
 1.Hokejová liga na stránkach SZĽH

1. hokejová liga SR
Lední hokej v roce 2018
Lední hokej v roce 2019